Еле́на Воробьёва:
 Воробьёва, Елена Анатольевна (род. 1984) — российская каратистка кёкусинкай.
 Воробьёва, Елена Яковлевна (в замужестве: Елена Сосницкая; 1799 или 1800—1855) — русская актриса и певица.